Това е списък на треньорите на ПФК „Ботев“, Пловдив.

 
Ботев (Пловдив)